Ottl ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Otto.

Namensträger 
 Andreas Ottl (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Dionys Ottl (* 1964), deutscher Architekt

Siehe auch 
 Öttl

Familienname